U 166 oder U-166 bzw. U166 steht für:

* SM U 166, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 166 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 166, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

Abkürzung